Luzius-von-Chur-Kirche bzw. Luziuskirche ist der Name folgender Kirchen und Kapellen mit dem Patrozinium des heiligen Luzius von Chur:
 St. Luzikapelle in Chur/Graubünden, Schweiz
 St. Luziuskirche (Chur) in Chur/Graubünden, Schweiz
 Klosterkirche St. Luzen in Hechingen/Baden-Württemberg, Deutschland
 Luzienkapelle im Reichlin-von-Meldegg-Haus in Überlingen/Baden-Württemberg, Deutschland
 Kirche St. Luzius (Peiden) in Peiden/Graubünden, Schweiz
 San Luzi in Zuoz/Graubünden, Schweiz, siehe Reformierte Kirche Zuoz

Siehe auch:
 Steigkirche (St. Luzisteig)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)